Por Eduardo Díaz puede referirse a:
 Eduardo Díaz Herrera, político chileno, fundador del Partido del Sur.
 Eduardo Díaz del Río, político chileno, hijo del anterior, diputado entre 1998 y 2010.
 Eduardo Díaz (cineasta), cineasta español.
 Eduardo Díaz (futbolista), futbolista argentino.
 Eduardo Díaz Barrero, árbitro de fútbol colombiano.